Торре-де-Кабделья (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пальярс-Хусса. Занимает площадь 165,27 км². Население — 791 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Información e imágenes de algunas de las iglesias de la zona 

Муниципалитеты Льейды